Сіве́рг () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Воклюз. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 610 км на південний схід від Парижа, 60 км на північ від Марселя, 50 км на схід від Авіньйона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Галерея зображень

Посилання 

 Сіверг на сайті французького Національного інституту географії
 Сіверг на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сіверг на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 Сіверг на сайті Mapquest
 [ Розташування муніципалітету Сіверг на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Воклюз

Примітки 

Муніципалітети департаменту Воклюз